

Елк-Сіті — місто, штат Канзас
 Елк-Сіті — місто, штат Оклахома
 Елк-Сіті — переписна місцевість, штат Айдахо